Павли́нов — русская фамилия.

 Павлинов, Андрей Михайлович (1852—1897) — русский архитектор, археолог, реставратор, историк архитектуры.
 Павлинов, Валентин Николаевич (1908—1999) — заслуженный геолог, ректор МГРИ.
 
 Павлинов, Игорь Яковлевич (род. 1950) — российский зоолог.
 Павлинов, Константин Михайлович (1845—1933) — русский учёный-терапевт.
 
 Павлинов, Павел Яковлевич (1881—1966) — русский и советский художник-график.
 Павлинова, Варвара Петровна (род. 1953) — российский музыковед, внучка П. Я. Павлинова.